Motociklistična Velika nagrada Nizozemske 1988 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1988. Potekala je 25. junija 1988.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1988
1988